17-й чемпионат Европы по плаванию на короткой воде проходил с 10 по 13 декабря 2009 года в Стамбуле во временном плавательном бассейне на территории Абди Ипекчи Арена. 

Спортсмены разыграли 38 комплектов наград (по 19 мужчины и женщины).

Успешнее всего выступили пловцы из Нидерландов, выигравшие 10 золотых медалей (всего - 14 медалей), и спортсмены из России, завоевавшие 21 медаль (в том числе 8 золотых). Всего награды завоевали пловцы из 22 стран.

По 5 золотых медалей в Стамбуле завоевали нидерландские пловчихи Инге Деккер и Хинкелин Схрёдер. Наибольшее количество побед среди мужчин (4) одержал россиянин Станислав Донец, установивший также мировой рекорд на дистанции 100 м на спине (48,97 - совместно с Аркадием Вятчаниным).

Медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Протокол соревнований
 Omega Timing

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде
Плавание
Чемпионаты Европы в Турции